Il singolare del torneo di tennis Nokia Cup 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Henrieta Nagyová che ha battuto in finale 7–6, 6–4 Silvia Farina.

Teste di serie

  Nathalie Tauziat (primo turno)
  Dominique Van Roost (secondo turno)
  Silvia Farina (finale)
  Henrieta Nagyová (campionessa)

 Alexandra Fusai (secondo turno) 
 María Antonia Sánchez Lorenzo (primo turno) 
 Ruxandra Dragomir (secondo turno) 
 Nathalie Dechy (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nokia Cup 1999